Maria Teresa Sycylijska (ur. 6 czerwca 1772 w Cascais, zm. 13 kwietnia 1807 w Wiedniu) – cesarzowa rzymska, królowa Czech i Węgier, córka króla Obojga Sycylii Ferdynanda I i Marii Karoliny, córki cesarza Franciszka I.

Życiorys 
19 września 1790 r. w Wiedniu poślubiła swojego kuzyna, arcyksięcia Franciszka (12 lutego 1768 – 2 marca 1835), syna cesarza Leopolda II i Marii Ludwiki, córki króla Hiszpanii – Karola III. Ślub per procura odbył się w Neapolu 15 sierpnia. Franciszek i Maria Teresa mieli razem czterech synów i osiem córek:
 Maria Ludwika Leopoldyna Franciszka Teresa Józefina Łucja (12 grudnia 1791 – 18 grudnia 1847), żona cesarza Francuzów Napoleona I
 Ferdynand I (19 kwietnia 1793 – 29 czerwca 1875), cesarz Austrii
 Maria Karolina (8 czerwca 1794 – 16 marca 1795)
 Karolina (9 grudnia 1795 – 30 czerwca 1799)
 Maria Leopoldyna Józefa Karolina (22 stycznia 1797 – 11 grudnia 1826), żona króla Portugalii i cesarza Brazylii Piotra IV
 Maria Klementyna Franciszka (1 marca 1798 – 3 września 1881), żona księcia Salerno Leopolda
 Józef (9 kwietnia 1799 – 30 czerwca 1807)
 Maria Karolina (8 kwietnia 1801 – 22 maja 1832), żona króla Saksonii Fryderyka Augusta II
 Franciszek Karol Józef (17 grudnia 1802 – 8 marca 1878)
 Maria Anna (8 czerwca 1804 – 28 grudnia 1858)
 Jan Nepomucen (30 sierpnia 1805 – 19 lutego 1809)
 Amalia Teresa (6 kwietnia – 9 kwietnia 1807)

Po śmierci teścia Marii jej mąż został cesarzem rzymsko-niemieckim, a ona cesarzową. W 1804 r. Franciszek przyjął tytuł cesarza Austrii. W 1806 r. został zmuszony przez Napoleona do zrzeczenia się tytułu cesarza rzymsko-niemieckiego. Maria Teresa zmarła rok później. Na jej pogrzeb Joseph Haydn skomponował swoje Te Deum. Franciszek żenił się jeszcze trzykrotnie.

Przodkowie 

Cesarzowe Świętego Cesarstwa Rzymskiego
Burbonowie sycylijscy
Cesarzowe Austrii
Urodzeni w 1772
Węgierskie królowe
Zmarli w 1807
Pochowani w kościele kapucynów w Wiedniu
Żony władców Niemiec
Ludzie urodzeni w Cascais